Сегунда 1973/1974 () — 42-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1973/1974
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1973 году
Спорт в Испании в 1974 году